Las siglas TC pueden hacer referencia a:

 Tc en química es el símbolo del tecnecio;
 el Tribunal Constitucional de diferentes países;
 la abreviatura por la que son distinguidas en Internet las islas Turcas y Caicos;
 la técnica médica de diagnóstico denominada Tomografía Computarizada, también conocida como TAC;
 el Código de tiempo (Time Code) que registran las cámaras y magnetoscopios profesionales;
 Siglas en inglés del Control de Tracción (Traction Control).
 TC Televisión, canal de televisión ecuatoriano;
 el Turismo Carretera, popular categoría automovilística de Argentina; 
 En electricidad hace referencia al transformador de corriente
 el partido castellanista Tierra Comunera.

Siglas